Le Survivant est le titre de plusieurs œuvres : 
 Le Survivant, pièce de théâtre de Raymond Rouleau créée en 1943 ;
 Le Survivant, téléfilm français de Louis Grospierre diffusé en 1969 ;
 Le Survivant (The Omega Man), film américain de Boris Sagal sorti en 1971 ;
 Le Survivant (The Survivialist), série de romans populaires de  parue entre 1981 et 1993 ;
 Le Survivant (Survivorman), émission de télévision canadienne diffusée entre 2004 et 2008 ;
 Le Survivant (Survivor Man), onzième épisode de la saison 4 de The Office diffusé en 2007 ;
 Le Survivant (Lone Survivor), roman américain de Marcus Luttrell et Patrick Robinson paru en 2007 ;
 Le Survivant (The Survivor), film américain réalisé par Barry Levinson sorti en 2021.

Voir aussi
 
 
 La Survivante, une série de bande dessinée.